Democratici Cristiani (Danimarca) – partito politico danese
Democratici Cristiani (Svezia) – partito politico svedese
Democratici Cristiani di Lituania – partito politico lituano
Democratici Cristiani Finlandesi – partito politico finlandese
Democratici Cristiani Sloveni – partito politico sloveno